Варли () — английская фамилия.

 Варли, Джон (род. 1947) — американский писатель-фантаст.
 Варли, Джон (1778—1842) — британский художник-акварелист, также известный как астролог.
 Варли, Кромвель Флитвуд (1828—1883) — английский инженер-электрик, запатентовал несколько вариантов аудиотелеграфа.
 Варли, Уильям (1880—1968) — американский гребец, чемпион и серебряный призёр летних Олимпийских игр 1904 года.
 Варли, Флитвуд (1862—1936) — британский стрелок, призёр летних Олимпийских игр.

См. также 
 ВАРЛИ — Всекитайская ассоциация работников литературы и искусства.